Барбон:
 Барбон Микола (1924) — український дослідник, поет, політв'язень.
 Барбон Петро (р. н. невід. — 1588) — львівський архітектор.

Українські прізвища